Karibiska mästerskapet 1998 () var en fotbollsturnering som spelades i Jamaica och Trinidad och Tobago under perioden 22–31 juli 1998. Detta var den 10:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

De båda värdländerna möttes i finalen. Jamaica vann sin andra titel efter ha besegrat  Trinidad och Tobago i finalen med 2-1 på Hasely Crawford Stadium i Port of Spain.

Genom att vinna mästerskapet kvalificerade Jamaica till CONCACAF Gold Cup 2000.

Gruppspel

Grupp A
Grupp A spelades på Hasely Crawford Stadium i Port of Spain, Trinidad och Tobago.

Grupp B
Grupp B spelades på Independence Park i Kingston, Jamaica.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

1998 i Jamaica
1998 i Trinidad och Tobago
Fotboll i Jamaica
Fotboll på Trinidad och Tobago
Fotbollsåret 1998
Sportevenemang i Trinidad och Tobago